Schilksee bezeichnet:

 Kiel-Schilksee
 Olympiazentrum Schilksee